Криворожский коксохимический завод имени Д. С. Коротченко — предприятие чёрной металлургии в Кривом Роге Днепропетровский области.

История 
Строительство коксохимического завода планировалось в Кривом Роге параллельно с металлургическим заводом «Криворожсталь», ещё в 1929 году, но реальное строительство было начато в 1932 году. Возведение завода осуществлялось под общим руководством инженера Куюмджи. 21 октября 1934 года начато бетонирование фундамента коксовой батареи № 1. Как и сам металлургический завод, коксохим строился всей страной — оборудование и стройматериалы поставляли многие города и регионы СССР. Среди первых строителей завода были Армашова, Жеванов, Нелипа, Сосновская, Цветненко.

9 января 1936 года загружены шихтой камеры второй батареи, через несколько смен и первой — были получены первые тонны криворожского кокса, смолы и аммиачной воды. В начале февраля 1936 года коллектив ККХЗ отрапортовал наркому тяжёлого машиностроения СССР Григорию Орджоникидзе, что за двадцать дней после пуска завода была освоена проектная мощность и выдано 6390 тонн кокса при задании 5450 тонн — план выполнен на 117 %. 2 августа 1936 года был подписан акт приёмки предприятия, на момент открытия — Криворожский коксохимический завод № 28 имени Хатаевича. В состав завода вошли углеподготовительный, коксовый и химический цеха. В октябре 1936 года введено в эксплуатацию сульфатное отделение с двумя сатураторами и начато производство сульфата аммония, а в декабре — бензольно-скрубберное отделение. За неполный первый год ККХЗ произвёл кокса 6% влажности — 792 тыс. тонн, смолы — 28 тыс. тонн, сульфата аммония — 9 тыс. тонн, бензола — 8,1 тыс. тонн. Уже в 1940 году получено более 1 млн тонн кокса.

В 1941 году введено в эксплуатацию первую в СССР установку для получения пиридина — растворителя для изготовления пластмасс, красок и некоторых медикаментов.

В годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Нижний Тагил, всё оставшееся было разрушено немецко-фашистскими захватчиками. После освобождения города советскими войсками в феврале 1944 года завод начали восстанавливать, первый послевоенный кокс был получен в 1949 году.

В 1949—1951 годах работа завода была полностью восстановлена.

В 1955 году введена в действие установка для получения концентрата германия.

Пуски коксовых батарей 
 1949—1951 — запущены первые четыре батареи производственной мощностью более 1,7 млн тонн/год;
 1960 — батарея № 5 мощностью 479 тыс. тонн/год;
 1961 — батарея № 6 мощностью 490 тыс. тонн/год;
 1969 — батарея № 7 мощностью 830 тыс. тонн/год;
 1970 — батарея № 8 мощностью 830 тыс. тонн/год;
 1977 — батарея № 9 и 10 мощностью по 830 тыс. тонн/год каждая.

В период 1957—1967 годов завод был в составе комбината «Криворожсталь».

18 июня 1969 года указом Президиума Верховного Совета УССР заводу присвоено имя Демьяна Коротченко.
Всего с 1936 по 1991 год было изготовлено 180 044,2 тыс. тонн кокса. В 2000 году объём производства составлял 2,6 млн тонн продукции.
1 января 1997 года Криворожский коксохимический завод снова вошёл в состав Криворожстали.

Характеристика 
Общая площадь завода составляет 120,3 гектара. На предприятии установлено современные высокопроизводительные агрегаты, широко применяются механизация и автоматизация производственных процессов. 

Основной продукцией предприятия является кокс доменный, коксовый газ, смола каменноугольная, смола для дорожного строительства, бензол серый, сульфат аммония, серная кислота.

Персонал 
В 1944—1953 годах предприятие возглавлял А. Коваль, в 1957—1966 годах — А. Смульсон, в 1953—1967 годах — Иванов Евгений Борисович, с 1983 года — И. Белошапка.

Всего на заводе работает более 3 тыс. человек.

Структура 
По состоянию на 2004 год в структуре завода десять коксовых батарей общей мощностью 6,7 млн тонн валового кокса 6% влажности, углеподготовительный цех, коксовые цеха № 1 и 2, улавливания химических продуктов из коксового газа, очистки коксового газа от серного водорода (сероочистки) с производством серной кислоты; ремонтные и энергетические службы.

С 1997 года входит в структуру АрселорМиттал Кривой Рог как коксохимическое производство.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Коксохимическое производство АрселорМиттал Кривой Рог.
 Коксохимическое производство АрселорМиттал Кривой Рог на Викимапии.

Криворожсталь
Коксохимические заводы Украины
Предприятия Кривого Рога